Areguni Lerrnashght'a är en bergskedja i Armenien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Areguni Lerrnashght'a ligger vid sjön Lake Sevan.

Runt Areguni Lerrnashght'a är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergskedjor i Armenien
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre
Landformer i Gegharkunik
Landformer i Tavusj